Neichen (Bad Münstereifel), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Neichen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts